Воздушное крыло Народных сил обороны Уганды () — военно-воздушные силы, вид вооружённых сил Государства Уганды.

История 
Военно-воздушные силы Уганды имеют наименование Воздушное крыло Народных сил обороны Уганды. ВВС основаны в 1964 году. Вся авиация базируется в международном аэропорту Энтеббе и в аэропорту Накасонгола.

После получения независимости от Великобритании в октябре 1962 года главную роль в строительстве военной структуры Уганды играл Израиль. В рамках соглашения правительство Израиля обязалось создать, организовать и обучить ВВС Уганды, и продать Уганде самолёты и снаряжение на удобных кредитных условиях.

Создание ВВС страны началось только в 1964 году.

Воздушное крыло Народных сил обороны Уганды принимало участие в операциях и войнах:
 Угандийско-танзанийская война
 Гражданская война в Уганде
 Вторая конголезская война
 Гражданская война в Сомали
 Вооружённые столкновения в Южном Судане (2013—2014)

В ходе Угандийско-танзанийской войны в 1978—1979 годах танзанийская армия захватила семь МиГ-21МФ, один учебно-боевой МиГ-21У ВВС Уганды и значительное количество запасных частей. Все они были вывезены на авиабазу Мванза, чтобы войти в состав ВВС Танзании.

Техника и вооружения 
На вооружении Воздушного крыла Народных сил обороны Уганды находятся 5 самолётов МиГ-21 советского и 6 Су-30МК2-У российского производства. Также в распоряжении ВВС находятся некоторое количество транспортно-разведывательных самолетов и вертолетов различного производства.

Происшествия 
 12 августа 2012 года три вертолёта Ми-24 потерпели крушение в Кении в районе горы Кения на пути в Сомали для выполнения миротворческой миссии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт армии Уганды

Уганда
Вооружённые силы Уганды